Marangone può riferirsi a:

Animali
Marangone dal ciuffo - tipo di uccello
Marangone minore - tipo di uccello
Marangone dalla doppia cresta - tipo di uccello

Geografia
Marangone - fiume del Lazio

Persone
Vittorio Marangone - politico italiano (1912-1990)